Ciubivka (în ) este un sat în comuna Nosaciv din raionul Smila, regiunea Cerkasî, Ucraina.

Demografie 

Conform recensământului din 2001, majoritatea populației localității Ciubivka era vorbitoare de ucraineană (%), existând în minoritate și vorbitori de rusă (%).

Note 

Ciubivka, Nosaciv, Smila, Cerkasî
Ciubivka, Nosaciv, Smila, Cerkasî
Ciubivka, Nosaciv, Smila, Cerkasî